est un mot anglais signifiant « toxicité ». Il peut faire référence à :

 , album de  sorti le  ;
 , chanson présente sur l'album.